Der letzte Walzer steht für:

 Der letzte Walzer, Operette von Oscar Straus (1920)
 Der letzte Walzer (1927), deutscher Film von Arthur Robison
 Der letzte Walzer (1934), deutscher Film von Georg Jacoby (Regisseur) 
 Der letzte Walzer, Alternativtitel von The Last Waltz (1936), deutsch-britischer Film von Gerald Barry und Leo Mittler 
 Der letzte Walzer (1953), deutscher Film von Arthur Maria Rabenalt 
 Der letzte Walzer (1973), deutscher Fernsehfilm 

Siehe auch:

 The Last Waltz